Ануров — фамилия.

Известные носители 
 
 Ануров, Пётр Вячеславович (род. 1978) — российский кино- и телепродюсер.

Анурова 
 Анурова, Антонина Яковлевна (1918—2002) — токарь, Герой Социалистического Труда.